René Duhamel peut désigner :
 René Duhamel (1919-1996), un syndicaliste français ;
 René Duhamel (1935-2007), un rameur français.

Voir aussi